Hypnos (von gr. ὕπνος, hypnos – „Schlaf“) steht für:

 Hypnos, griechischer Gott des Schlafes
 Hypnos (Film), spanischer Psychothriller aus dem Jahr 2004
 eine tschechische Musikband, die sich später in Hypnös umbenannte
 eine Kurzgeschichte von H. P. Lovecraft aus dem Jahr 1922
 Hypnos (British Museum Nr. 267), Statue im Britischen Museum
 (14827) Hypnos, Asteroid
 Somnus (Mond), Mond eines Asteroiden
 britischer Luxusbettenhersteller

Siehe auch:
 Hypnose